34-й батальон территориальной обороны «» () — отдельный батальон, созданный в Кировоградской области и находившийся в оперативном подчинении Министерства обороны Украины. В конце октября 2014 вошёл в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.

Предшествующие события 
19 марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о создании оперативных штабов при областных государственных администрациях пограничных областей Украины. 30 марта 2014 года и. о. президента Украины А. В. Турчинов поручил руководителям областных администраций начать создание батальонов территориальной обороны в каждой области Украины.

30 апреля 2014 года было принято официальное решение возложить функции создания батальонов территориальной обороны в каждой области Украины на областные военные комиссариаты.

Формирование батальона 
Формирование батальона началось в мае 2014 года.

Первоначально, до 70 % личного состава батальона составляли добровольцы — активисты движения «Рух Опору».

Личный состав батальона прошёл обучение на территории авиабазы в Канатово (Кировоградская область) и дополнительный курс подготовки на территории Днепропетровской области.

18 июля 2014 заместитель командира батальона Марат Сулейманов сообщил в интервью, что в состав батальона вошли «люди из разных регионов — из Луганска, из Мариуполя, из Львова», в том числе участники Евромайдана.

По состоянию на 19 сентября 2014 в батальоне служило несколько женщин.

Обеспечение потребностей батальона проходило при содействии со стороны областной администрации Кировоградской области и с использованием бюджетных средств города Кировограда, Кировоградской области и Херсонской области:
 1 июля 2014 областная администрация Херсонской области закупила и передала в батальон три бронежилета и три разгрузочных жилета
 в июле 2014 областная администрация Кировоградской области выделила 35 тыс. гривен на приобретение медикаментов для батальона
 в октябре 2014 депутаты Светловодского городского совета выделили 94 тыс. гривен на покупку 22 бронежилетов для батальона
 3 декабря 2014 депутаты Новоукраинского городского совета выделили 17 тыс. гривен из премиального фонда горсовета для 34-го батальона территориальной обороны и 93-й отдельной механизированной бригады

Кроме того, батальон получал материальную помощь из внебюджетных источников:
 так, в июне 2014 года кировоградский завод «Дозавтоматы» предоставил батальону один мобильный электрогенератор и кабели, а предприниматели Кировоградской области выделили средства на приобретение для военнослужащих батальона 50 бронежилетов и разгрузочных жилетов
 2 июля 2014 районная администрация Александровского района Кировоградской области собрала с предприятий, организаций и жителей района почти 150 тыс. гривен, на которые были закуплены 30 бронежилетов, 40 комплектов камуфлированной формы и обувь (из которых батальон получил 20 бронежилетов, 20 комплектов униформы и 20 пар обуви)
 15 июля 2014 батальону передали партию снаряжения на сумму свыше 600 тыс. гривен (423 комплекта униформы, 90 бронежилетов и 40 радиостанций), которая была приобретена за средства движения «Рух Опору», членов фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины и депутатов местных советов
 26 июля 2014 депутаты фракции «Батькивщина» передали батальону ещё одну партию снаряжения на сумму свыше 450 тыс. гривен (100 бронежилетов шведского производства и 80 кевларовых касок итальянского производства)
 12 августа 2014 автовладельцы Кировограда собрали для батальона свыше 7 тыс. гривен
 24 августа 2014 представители ВО «Батькивщина» А. Чорноиваненко, А. А. Кожемякин и А. Ф. Дубовой передали батальону четыре единицы техники (бронемашину МТ-ЛБ, бронемашину БРДМ-2, внедорожник Jeep Grand Cherokee и микроавтобус Mercedes «Sprinter»), партию снаряжения (два тепловизора, 11 прицелов ночного видения, 30 радиостанций, 1 ретранслятор, 10 аптечек стандарта НАТО, 300 палаток, 12 дизельных генераторов и одежду), а также 13 тонн продовольствия и питьевую воду
 7 сентября 2014 представители ВО «Батькивщина» В. А. Яворивский и Павел Патарецкий передали батальону ещё одну партию обмундирования (камуфляж, бушлаты, свитера, обувь), снаряжения (один тепловизор, медицинские аптечки, обогреватели) и продуктов питания
 25 сентября 2014 завод «Вира-Сервис Интермаш» передал батальону три печки-«буржуйки»
 7 октября 2014 «Координационный центр волонтёров» передал батальону один тепловизор Pulsar Quantum HD38S
 5 ноября 2014 волонтёры из Израиля прислали для батальона 45 индивидуальных перевязочных пакетов
 13 ноября 2014 волонтёры из организации «Українська варта» отправили батальону партию продовольствия (60 литров борща «Слава Україні!»)

26 октября 2014 34-й батальон территориальной обороны был включён в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады.

В соответствии с указом президента Украины П. А. Порошенко № 44 от 11 февраля 2016 года оказание шефской помощи батальону было поручено Кировоградской областной государственной администрации.

Деятельность 
В начале июля 2014 батальон был направлен в зону боевых действий на юго-востоке Украины.

21 июля 2014 представитель обладминистрации Кировоградской области А. Петик сообщил, что 34-й батальон территориальной обороны понёс первые потери в зоне боевых действий: один военнослужащий (майор Р. А. Майстерюк) погиб и ещё трое были ранены.

13 августа 2014 блокпост батальона в 2 км от Горловки (в Донецкой области) был обстрелян из РСЗО и миномётов, погибли два военнослужащих батальона.

4 сентября 2014 года председатель областной администрации Кировоградской области Александр Чорноиваненко сообщил, что потери батальона составляют шесть военнослужащих убитыми и 35 ранеными.

По состоянию на 7 сентября 2014 личный состав 34-го батальона территориальной обороны, усиленный подразделением из 80 военнослужащих 17-го батальона территориальной обороны, нёс службу на нескольких блокпостах вокруг Горловки.

28 сентября 2014 в селе Ленинское Луганской области взрывом минно-взрывного устройства был тяжело ранен военнослужащий батальона, ему оторвало ноги.

По состоянию на начало октября 2014 личный состав 17-го и 34-го батальонов территориальной обороны нёс службу на нескольких блокпостах вокруг Горловки.

17 октября 2014 на блокпосту № 7 под Озеряновкой (в районе Горловки) был застрелен ещё один военнослужащий батальона.

20 октября 2014 при выполнении боевой задачи погиб ещё один военнослужащий батальона.

29 октября 2014 в 06:00 подразделения 34-го батальона территориальной обороны (70 военнослужащих при поддержке двух бронетранспортёров и одной БМП-2) предприняли атаку на позиции ополчения ДНР с целью захватить здание поселкового совета в Зайцево, но отступили после того, как была повреждена их БМП

Позднее в районе н. п. Майорск Донецкой области в результате миномётного обстрела позиций батальона был тяжело ранен ещё один военнослужащий батальона, 2 ноября 2014 он скончался от полученных ранений

21 ноября 2014 в ходе боевых действий погиб ещё один военнослужащий батальона.

По состоянию на 26 ноября 2014 батальон удерживал свыше десяти блокпостов непосредственно на линии фронта между Горловкой и Дзержинском. Как сообщил в интервью командир батальона Д. С. Красильников, позиции батальона неоднократно обстреливали, потери батальона в ходе боевых действий достигли 11 военнослужащих убитыми и 53 ранеными.

В начале декабря 2014 шесть военнослужащих батальона были арестованы за вымогательство и доставлены в Артёмовский следственный изолятор

14 декабря 2014 взрывом «растяжки», установленной и замаскированной у блокпоста № 7, были ранены два военнослужащих батальона

19 декабря 2014 в госпитале скончался от ранее полученных ранений ещё один военнослужащий батальона, Я. М. Гайда

27 декабря 2014 в ходе обмена пленными с ДНР украинской стороне был передан один военнослужащий 34-го батальона территориальной обороны — А. Б. Григоренко.

29 декабря 2014 батальон был выведен в Кировоградскую область. Сообщается, что в ходе боевых действий батальон потерял 12 военнослужащих убитыми и свыше 60 ранеными (5 января 2015 были опубликованы имена десяти погибших военнослужащих батальона).

12 января 2015 года в госпитале Киева от ранее полученных ранений скончался военнослужащий батальона, рядовой А. Соколенко.

6 февраля 2015 года командир батальона Д. С. Красильников сообщил, что потери батальона за весь период участия в боевых действиях составляют 13 военнослужащих убитыми и свыше 60 ранеными, а из полусотни единиц автомобильной техники, имевшейся на вооружении батальона, в результате обстрелов и по техническим причинам вышли из строя 30 автомашин.

По состоянию на 10 февраля 2015 года, батальон находился в районе Дебальцево.

В дальнейшем, батальон был выведен на отдых в Кировоградскую область, однако после завершения ремонта шести единиц автотранспорта, получившего повреждения в результате обстрела в районе Горловки (трёх ГАЗ-66, двух ЗИЛ-131 и одного УАЗ-3303), 17 февраля 2015 года был вновь направлен в зону боевых действий.

11 марта 2015 батальон был выведен из зоны боевых действий в Херсонскую область и размещён в районе райцентра Геническ, здесь на местных СТО начался ремонт автомобильной техники батальона.

11 июля 2015 в районе Горловки взрывом противотанковой мины был убит ещё один военнослужащий батальона

26 июля 2015 в районе пгт. Зайцево на противотанковой мине подорвался перевозивший боеприпасы грузовик ГАЗ-66, один из находившихся в автомашине военнослужащих батальона погиб и ещё несколько получили контузию и травмы

13 августа 2015 в пгт. Зайцево погиб ещё один военнослужащий батальона, И. Юган.

Техника, вооружение и снаряжение 
Личный состав батальона вооружён стрелковым оружием — автоматами АК-74.

По состоянию на 18 июля 2014, в распоряжении батальона имелось несколько единиц техники (одна БРДМ-2 и несколько грузовиков ЗИЛ-131 и ГАЗ-66), ранее находившейся на складах длительного хранения.

24 августа 2014 батальон получил ещё четыре единицы техники (бронемашину МТ-ЛБ, бронемашину БРДМ-2, внедорожник Jeep Grand Cherokee и микроавтобус Mercedes «Sprinter»).

К 7 сентября 2014 батальон получил один грузовик ГАЗ-53.

11 сентября 2014 батальон получил 11 бронированных автомашин различных типов (один микроавтобус УАЗ-452, один КамАЗ, один «Урал», два ЗИЛ-131 и др.). Как сообщил представитель батальона, командир взвода обеспечения батальона О. Плохов, эти машины предназначены для восполнения потерь, поскольку с начала участия в боях батальон потерял свыше десяти автомашин

В дальнейшем, батальон получил зенитно-артиллерийскую установку ЗУ-23.

23 декабря 2014 батальону передал волонтер в Краматорске микроавтобус CITROEN C25

16 февраля 2015 батальону передали один отремонтированный грузовик ГАЗ-66.

30 марта 2015 батальону передали три тягача МАЗ-537 и прицеп для перевозки техники.

8 апреля 2015 батальон получил ещё три автомашины: один ГАЗ-66, один ЗИЛ-131 и один УАЗ-3303.

29 апреля 2015 батальону передали один отремонтированный бронетранспортёр БТР-60ПБ.

14 мая 2015 батальону передали ещё один УАЗ-3303 (ранее принадлежавший Кировоградскому национальному техническому университету).

5 июня 2015 администрация Кировоградской области передала батальону ещё две автомашины: один УАЗ-469 и один УАЗ-452

В конце июня 2015 года военнослужащие батальона сообщили, что батальон получил несколько крупнокалиберных пулемётов ДШК, однако их использование затруднено, поскольку станки для них не получены

Примечания 

Батальоны территориальной обороны Украины
Воинские части и формирования, созданные в 2014 году
Появились в 2014 году на Украине
2014 год в Кировоградской области